Runde (Drenthe), een veenbeek in Zuidoost-Drenthe
het hiernaar genoemde vm. waterschap De Runde (waterschap)
De Runde (school), een school in Emmercompascuum
Runde (Noorwegen), een eiland voor de kust van Noorwegen
Runde (Zimbabwe), een rivier in Zimbabwe